Die Česká liga amerického fotbalu 2017 war die 24. Austragung der tschechischen American-Football-Liga. Meister wurden zum fünften Mal in Folge die Prague Black Panthers, die im Finale die Ostrava Steelers mit 28:0 besiegten.

Reguläre Saison 

Legende:

Abkürzungen:Siege, Unentschieden, Niederlagen, SQ Siegquote, PD Punktdifferenz.

Play-offs

Einzelnachweise 

2017
American-Football-Saison 2017